Der 68. Giro d’Italia wurde in 24 Abschnitten und 3920 Kilometern vom 16. Mai bis zum 9. Juni 1985 ausgetragen und vom Franzosen Bernard Hinault gewonnen. Dies war bei der dritten Teilnahme der dritte Sieg Hinaults. Allerdings war der Gewinn vom krankheitsbedingten Ausfall Roberto Visentinis begünstigt. Von den 180 gestarteten Fahrern erreichten 135 das Ziel in Lucca.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1985
1985